Слепых — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Слепых, Алексей Семёнович (1924—1984) — советский акушер, гинеколог, доктор медицинских наук, профессор Ленинградского санитарно-гигиенического медицинского института.
 Слепых, Иван Фёдорович (1918—2004) — полный кавалер Ордена Славы, участник Великой Отечественной войны.